Hans Hubacher ist der Name folgender Personen:

* Hans Hubacher (BGB) (1896–1978), Schweizer Politiker (BGB) 
 Hans Hubacher (1916–2009), Schweizer Architekt, siehe Hans und Annemarie Hubacher
 Hans Hubacher (SVP) (* 1924), Schweizer Politiker (SVP)